Copper Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Copper Butte (Pima County, Arizona)	
 Copper Butte (Pinal County, Arizona)	
 Copper Butte (Colorado)	
 Copper Butte (Idaho)	
 Copper Butte (Lake County, Kalifornien)	
 Copper Butte (Siskiyou County, Kalifornien)	
 Copper Butte (Montana)	
 Copper Butte (Washington)